Пирис () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Пирис, Иван (род. 1989) — парагвайский футболист, защитник клуба «Удинезе» и сборной Парагвая.
 Пирис, Кондуэло (1905—1976) — уругвайский футболист.
 Пирис, Оскар Альберто (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Пирис, Рауль (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Пирис, Роберт (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Пирис, Факундо (род. 1990) — уругвайский футболист, опорный полузащитник грозненского «Терека».
 Пирис, Хуан (1902—1946) — уругвайский футболист.
 Пирис, Хуан Эмилио (ок. 1908 года—?) — уругвайский футболист.

Топонимы 
 Алту-Телис-Пирис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. 
 Брас-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Жоакин-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. 
 
 Пирис-Феррейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Рибейран-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Риу-ду-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.  
 Телис-Пирис — река в Южной Америке.